Giro di Sicilia 2021 var den 25. udgave af det italienske etapeløb Giro di Sicilia. Cykelløbets fire etaper skulle oprindelig køres på Sicilien fra 31. marts til 3. april 2021, men blev på grund af coronaviruspandemien udskudt til 28. september til 1. oktober. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 25. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021